Cássia (prenome) — prenome feminino
Kassia — poeta e compositora bizantina

Geografia 
Cássia (Itália) — comuna 
Cássia (Minas Gerais) — município 
Cássia dos Coqueiros — município 
Via Cássia — estrada da Antiga Roma

Botânica 
Cassia — gênero botânico
 Cássia ou  Cinnamomum cassia (sin.: Cinnamomum aromaticum)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos